Denis Istomin era il detentore del torneo ma è stato sconfitto al primo turno da Damir Džumhur.

In finale Steve Johnson ha sconfitto Pablo Cuevas con il punteggio di 7-65, 7-5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Pablo Cuevas (finale)
  João Sousa (secondo turno)
  Aleksandr Dolhopolov (quarti di finale)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Steve Johnson (campione)
  Andreas Seppi (semifinale)
  Gilles Müller (semifinale)

 Marcos Baghdatis (quarti di finale)
 Pablo Carreño Busta (secondo turno)
 Vasek Pospisil (terzo turno)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Guido Pella (secondo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Michail Kukuškin (secondo turno)
 Ričardas Berankis (secondo turno)

Wildcard 

  Liam Broady (primo turno)
  Brydan Klein (primo turno)

 Alexander Ward (primo turno)
 James Ward (primo turno)

Qualificati 

  Frank Dancevic (terzo turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)

 Jan Hernych (primo turno)
 Stéphane Robert (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Aegon Open Nottingham 2016
ATP World Tour 2016